Филин може да се отнася за:
 Филин от Агригент (3 век пр.н.е.), древногръцки историк
 Филин от Кос (3 век пр.н.е.), древногръцки лекар